Mätzler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mätzler (1780–1857), römisch-katholischer Theologe und Schriftsteller
Armin Mätzler (1930–2018), deutscher Kriminalbeamter und Sachbuchautor
 Leo Mätzler (* 2002), österreichischer Fußballspieler